Název Únětice má více sídel:

 Únětice (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Únětice (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Únětice (Údrnice) – část obce Údrnice v okrese Jičín

Externí odkazy